La Grande Boucle peut désigner :

Radio 
 La Grande Boucle, émission de radio sur OÜI FM, présentée par Thomas Caussé dans les années 2016.

Sports 
 La Grande Boucle, le surnom donné au Tour de France cycliste ;
 La Grande Boucle féminine internationale (anciennement Tour de France féminin), une ancienne course cycliste sur route par étapes.

Art 
 La Grande Boucle, un film français de Laurent Tuel (2013) ;
 La Grande Boucle autre nom de Le Tour de France dans les Pyrénées, une sculpture représentant des cyclistes réalisée par Jean-Bernard Métais.